A 2019. évi Európa játékokon az ökölvívásban összesen 15 versenyszámot rendeztek. Az ökölvívás versenyszámait június 21. és 30. között tartották.

Eseménynaptár

Összesített éremtáblázat

Férfi

Éremtáblázat

Érmesek

Női

Éremtáblázat

Érmesek

Jegyzetek

Források 
 

Sportágak a 2019. évi Európa játékokon